Никола́й Некра́сов: Некрасов, Николай Алексеевич (1821—1878) — русский поэт, писатель и публицист.
 Некрасов, Николай Васильевич (1915—1968) — Герой Советского Союза.
 Некрасов, Николай Виссарионович (1879—1940) — российский политик, депутат Госдумы III и IV созыва, последний генерал-губернатор Финляндии, министр Временного правительства 1917 года.
 Некрасов, Николай Владимирович (1900—1938) — русский поэт, писатель, эсперанто переводчик и критик.
 Некрасов, Николай Михайлович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 
 Некрасов, Николай Петрович (1828—1914) — российский филолог-славист, член-корреспондент Петербургской академии наук.